Neben den infolge der generellen Lkw-Maut in Deutschland für Lastkraftwagen ab 7,5 Tonnen mautpflichtigen Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) gibt es private und nicht-private Straßen, die für alle Kfz mautpflichtig sind. Die folgende Liste von nicht-privaten Mautstraßen in Deutschland führt entsprechende Straßen auf, die im Besitz staatlicher und kommunaler Institutionen und Einrichtungen sind.

Bayern

Siehe auch 
 Liste von privaten Mautstraßen in Deutschland und Österreich
 Lkw-Maut in Deutschland

Fußnoten 

Mautstrassen, NichtPrivat
Mautstrassen, NichtPrivat
Straßenverkehr (Bayern)